Врсно може бити:

 Врсно (Кобарид), насељено место у Општини Кобарид у Републици Словенији
 Врсно (Шибеник), насељено место у Граду Шибенику у Шибенско-книнској жупанији, Република Хрватска